Абисс — многозначный термин.

Аббревиатура 
 АБИСС (ABISS) — некоммерческое партнёрство, сообщество пользователей стандартов Центрального Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.

Имя собственное 
 Абисс (род. 1973) — американский рестлер.
 Абисс — один из персонажей серии игр «Soul».

Abyss 
Abyss ( — бездна)
 «Abyss» — компьютерная игра, выпущенная компанией Cases Computer Simulations в 1984 году.
  — шведская студия звукозаписи.
 «Abyss» — нижние области Чертогов Безвременья Илуватара в вымышленной вселенной Дж. Р. Р. Толкина.
 «Abyss» — раздел цитатника рунета bash.im, в котором располагаются цитаты, ещё не проверенные модераторами.
 «The Abyss» — фантастический фильм 1989 года Джеймса Кэмерона. В русском переводе «Бездна».
 «The Abyss» — шестой эпизод шестого сезона сериала «Звёздные врата: SG-1».
 «The Abyss» — шестой эпизод шестого сезона сериала «Зена — королева воинов».
 «The Abyss» — шведская блэк-метал группа.

См. также